Корпонай — прізвище угорського походження.

 Корпонай Адальберт Тиберійович (*1966) — колишній радянський та український футболіст, нападник.
 Корпонай Іван Тиберійович (*1969) — колишній український футболіст, нападник.
 Корпонай Тиберій Тиберійович (*1958) — колишній радянський футболіст та український футбольний тренер.

Українські прізвища
Угорські прізвища